Sellin – comune sull'isola di Rügen nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore in Germania

Persone 
 Kjell Rune Sellin – calciatore norvegese
 Johannes Sellin – pallamanista tedesco
 Robbin Sellin – calciatore svedese

Altro 
 5789 Sellin – asteroide della fascia principale